Светско првенство у рукомету 2005. одржано је у Тунису од 23. јануара до 6. фебруара 2005. године. Прваци су постали Шпанци који су у финалу били бољи од Хрватске, док је у утакмици за треће место Француска савладала Тунис.

Прва фаза

Група А (Тунис/Радес)

Група Б (Набеул/Хамамет)

Група Ц (Сфакс)

Група Д (Сус)

Друга фаза

Разигравање за пласман

Завршница

Коначан пласман

Спољашње везе 
 СП 2005.

Светско првенство у рукомету
Рукомет у 2005.